Sundholmen kan syfta på:

Finland

Sundholmen, Hangö, Nyland,  (5 ha)
Sundholmen, Helsingfors, Nyland, 
Sundholmen (3 km öster om Lillpellinge, Borgå), Nyland,  (13 ha)
Sundholmen (6 km öster om Lillpellinge, Borgå), Nyland,  (13 ha)

Sverige

Sundholmen, Haparanda – Sveriges östligaste punkt på fastlandet, 
Sundholmen, Norrtälje kommun – fritidshusområde, 
Sundholmens naturreservat – Borås kommun, 
Sundholmens slott – en slottsruin i Borås kommun, 
Sundholmen och Viskabacka – en småort i Marks kommun,

Se även
Sundholm
Salmisaari